Das Mesrop-Maschtoz-Institut für alte Manuskripte (), kurz Matenadaran (; altarmenisch für „Bibliothek“, „Aufbewahrungsort von Handschriften“) ist das Zentralarchiv für alte armenische Handschriften in Jerewan, Armenien. Seit 1962 ist es nach dem Heiligen Mesrop Maschtoz benannt, dem Entwickler des armenischen Alphabets. Im Jahr 1997 wurde die Sammlung von Handschriften von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärt.

Der Hauptteil des Bestandes von 17.000 Handschriften geht auf den Matenadaran des Katholikats der Armenischen Apostolischen Kirche in Etschmiadsin zurück. 1920 enteignet und nach Moskau überführt, gelangte die Sammlung 1939 nach Jerewan. Das heutige Gebäude im neo-armenischen Stil wurde zwischen 1945 und 1957 von Mark Grigoryan, dem damaligen Hausarchitekten von Jerewan errichtet. Das Magazin wurde atombombensicher in den Fels gehauen und leidet heute unter Wassereinbrüchen.

Die Sammlung enthält herausragende Beispiele armenischer Miniaturen. Das Etschmiadsin-Evangeliar von 989 in einem Elfenbeineinband des 6. Jahrhunderts hat fast den Rang einer nationalen Reliquie.

Galerie

Literatur 
 Emma Korchmasjan, Irina Drampjan, Graward Akopjan: Armenische Buchmalerei des 13. und 14. Jahrhunderts aus der Matenadaran-Sammlung, Jerewan. Aurora-Kunstverlag, Leningrad 1984.	
 Tamara Mazaewa, Hratschja Tamrasjan (Hrsg.): Armenische Miniatur. Sammlung des Materadaran. Jerewan 2011, ISBN 978-5-550-01657-2.

Weblinks 

  Universität Innsbruck
 Hinter den Kulissen des Matenadaran. armenien-aktuell.de
 Homepage Matenadaran
 Museums of Armenia. armeniapedia.org
 Matenadaran. armeniapedia.org

Einzelnachweise 

Literaturmuseum
Museum in Asien
Bibliothek in Armenien
Bauwerk in Jerewan
Weltdokumentenerbe in der UNESCO-Region Europa und Nordamerika
 
Organisation (Jerewan)
Archiv (Armenien)